Zambito ist der Familienname folgender Personen:

 Ignazio Zambito (* 1942), italienischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Patti
 Kati Zambito (* 1979), Schauspielerin